Змагання з Фристайлу у чоловічому могулі на зимових Олімпійських іграх 2014 відбулись 10 лютого в екстрим-парку «Роза Хутір» за участю 29 спортсменів з 11 країн.

Золоту медаль завоював Александр Білодо з Канади, який переміг у цій дисципліні на другій Олімпіаді поспіль і став першим в історії дворазовим олімпійським чемпіоном з фристайлу. Срібним призером став його співвітчизник, діючий чемпіон світу Мікаель Кінгсбері, а бронзу виграв росіянин Олександр Смишляєв.

Медалісти

Змагання

Кваліфікація 1 

Гильбо Кола (Франція) знявся зі змагань через травму коліна, яку отримав на тренуванні за день до змагання.

Кваліфікація 2

Фінал 1

Фінал 2

Фінал 3

Примітки

Посилання 
 Результати змагань на офіційному сайті Ігор